Гросвальд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гросвальд, Михаил Григорьевич (1921—2007) — советский и российский географ, геоморфолог, один из основателей отечественной и мировой гляциологической школы.
 Гросвальд, Ольгерд (1884—1962) — латвийский искусствовед, общественный и государственный деятель.
 Гросвальд, Фридрих Петрович (1850—1924) — латвийский и российский юрист, общественный и государственный деятель.
 Гросвальд, Язепс (1891—1920) — латвийский художник.